Bowdle ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
Bowdle (City, South Dakota), eine Stadt im Edmunds County, im US-Bundesstaat South Dakota
Bowdle (Township, South Dakota), eine Stadt im Edmunds County, im US-Bundesstaat South Dakota

Bowdle ist der Familienname folgender Personen:
 Stanley E. Bowdle (1868–1919), US-amerikanischer Politiker aus Ohio